Tesch ist der Name folgender Orte:
 Těš (Tesch), Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Hradiště, Okres Karlovy Vary, Tschechien

Tesch ist der Familienname folgender Personen:
 Birte Tesch (* 1976), deutsche Handballspielerin

 Cornelia Tesch, deutsche Eiskunstläuferin
 Erich Tesch (1902–1967), deutsches Maueropfer
 Felicitas Tesch (* 1958), deutsche Politikerin (SPD)
 Günther Tesch (1907–1989), deutscher Jurist und SS-Führer, Rechtsberater des Lebensborn e.V.

 Henry Tesch (* 1962), deutscher Politiker (CDU), Landesminister in Mecklenburg-Vorpommern
 Johan Jacob Tesch (1877–1954), niederländischer Malakologe
 Johanna Tesch (1875–1945), deutsche Politikerin (SPD), Reichstagsabgeordnete
 Karl-Heinz Tesch (1930–1997), deutscher Journalist
 Liesl Tesch (* 1969), australische Seglerin, Politikerin und Rollstuhlsportlerin
 Marcus Tesch (* 1975), österreichischer Choreograph, Tänzer, Musicaldarsteller und Lehrer
 Numa Ensch-Tesch (1841–1929), belgischer Rechtsanwalt und Politiker
 Oliver Tesch (* 1984), deutscher Handballspieler
 Silke Tesch (* 1958), deutsche Politikerin (SPD), Landtagsabgeordnete in Hessen

 Ulrich Meier-Tesch (* 1959), deutscher Diplomat
 Victor Tesch (1812–1892), luxemburgisch-belgischer Politiker, Verleger und Direktor der Burbacher Hütte
 Willi Tesch (* 1969), deutscher Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Täsch
 Taesch